M71 – oggetto del Catalogo di Messier